ALGOL programozási nyelv
Algol kettőscsillag a Perszeusz csillagképben
Algol osztály amerikai gyorsjáratú szállítóhajó-osztály